Ел Панал има више значења:

 Ел Панал (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Панал (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Панал (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Панал (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Панал (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Панал (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Панал (Полотитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Панал (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Панал (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Панал (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Панал (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Панал (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику